Mesopolystoechus apicalis  — ископаемый вид мелких сетчатокрылых насекомых рода Mesopolystoechus из семейства Polystoechotidae. Обнаружен в юрских отложениях Средней Азии (Киргизия, ?Таджикистан; Sulyukta Formation, около 185 млн лет, плинсбахский ярус). Длина крыла 27 мм.
Вид Mesopolystoechus apicalis был впервые описан в 1937 году советским палеоэнтомологом Андреем Васильевичем Мартыновым (1879—1938; ПИН РАН, Москва, СССР) вместе с таксонами , , , , ,  и другими новыми ископаемыми видами. Таксон Mesopolystoechus apicalis близок к виду Mesopolystoechus wangyingziensis.

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Mesopolystoechus apicalis.

Вымершие итониды
Фоссилии, описанные в 1937 году
Насекомые юрского периода